Markka steht für
 
 Finnische Mark, das Zahlungsmittel
 Markka (Einheit), ein finnisches Gold- und Silbergewicht